Марковское — название населённых пунктов.

Белоруссия 
 Марковское — деревня в Лельчицком районе Гомельской области.

Россия 
 Марковское — деревня в Междуреченском районе Вологодской области.
 Марковское — деревня в Сокольском районе Вологодской области.

Украина 
 Марковское — село в Марковском районе Луганской области.
 Марковское — бывшее село в Миргородском районе Полтавской области.
 Марковское — село в Роменском районе Сумской области.

См. также 
 Марковское муниципальное образование
 Марковское свойство
 Марковское сельское поселение